L'Autoroute A25 (o A25) belga parte dal confine con i Paesi Bassi, al congiungimento con la Rijksweg 2, fino ad arrivare a Liegi. L'autostrada è lunga 16 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A025